Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 5–7, 6–3, 6–4 contro Kathy Jordan e Elizabeth Smylie.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (campionesse)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (terzo turno)
 Rosalyn Fairbank /  Anne Hobbs (primo turno)

 Betsy Nagelsen /  Anne White (terzo turno) 
 Jo Durie /  Chris Evert-Lloyd (quarti di finale) 
 Elise Burgin /  Alycia Moulton (terzo turno) 
 Lea Antonoplis /  Candy Reynolds (primo turno) 
n/a 
 Virginia Ruzici /  Andrea Temesvári (quarti di finale) 
 Carling Bassett /  Andrea Leand (secondo turno) 
 Beverly Mould /  Paula Smith (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1985